Позо Ондо има више значења:

 Позо Ондо (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Позо Ондо (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Позо Ондо, Ес-Асијенда де Позо Ондо (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Позо Ондо (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Позо Ондо (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Позо Ондо (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Позо Ондо (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Позо Ондо (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику